Nesselgraben ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Nesselgraben (Illach), linker Zufluss der Illach nach Hausen, Gemeinde Wildsteig, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Nesselgraben (Thumsee), Hauptzufluss des Thumsees bei Bad Reichenhall, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Orte:
 Nesselgraben, inoffizieller historischer Ortsname, heute Teil des Ortsteils Thumsee in der Gemarkung Karlstein der Stadt Bad Reichenhall, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern, bestehend aus
 Obernesselgraben und
 Unternesselgraben

Straße:
 Nesselgraben, Straße in Thumsee, Stadt Bad Reichenhall

Siehe auch:
 Nesselbach